Punta Indio (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Punta Indio (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië